Dicke est un patronyme porté notamment par :

 Robert Dicke (1916-1997), physicien américain ;
 L'effet Dicke, utilisé dans le domaine des micro-ondes pour annuler l'effet Doppler ;
 Willem Karel Dicke (1905-1962), pédiatre hollandais.

Homonymie de patronyme